Dieser Begriff wird in medizinischen Fachtexten häufiger falsch geschrieben.